Чемпионат Европы по борьбе 1986 года проходил с 14 по 20 апреля в Пирее (Греция).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 Wrestling Database

1986
Чемпионаты Европы в Греции
Апрель 1986 года
Чемпионаты Европы в 1986 году
Спорт в Греции в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Пирее
Международные соревнования по борьбе в Греции